

Geografia 
 Melfi – città ciadiana della regione di Guéra
 Melfi – comune italiano della provincia di Potenza

Persone 
 Antonio Melfi – politico italiano
 Arduino di Melfi – cavaliere longobardo
 Theodore Melfi – regista e produttore cinematografico statunitense

Televisione 
 Jennifer Melfi – personaggio de I Soprano

Pagine correlate 
Melfa (disambigua)